Bernard Gallacher (1949), Schots golfer
 Bernie Gallacher (1967–2011), Schots voetballer
 Kevin Gallacher (1966), Schots voetballer
 Scott Gallacher (1989), Schots voetballer
 Stephen Gallacher (1974), Schots golfer
 Tony Gallacher (1999), Schots voetballer